Az örmény labdarúgókupa vagy örmény kupa (örményül: Հայաստանի Անկախության Գավաթ, magyar átírásban: Hajasztani Angaxoutyan Kavat) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Örményországban, amelyet először 1992-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Pjunik, amely eddig 8 alkalommal hódította el a trófeát.

Az örmény kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, az örmény bajnokság után. A kupa győztese jogán Örményország csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

A szovjet időkben

1939	Dinamo Leninakan
1940	Dinamo Jerevan
1941-44	  not played
1945	Dinamo Jerevan
1946	Dinamo Jerevan
1947	  not played
1948	DO Jerevan
1949	DO Jerevan
1950	Krasnoe Znamj Leninakan
1951	Krasnoe Znamj Leninakan
1952	Stroitel Jerevan
1953	Himik Kirovokan
1954	Himik Kirovokan
1955	Krasnoe Znamj Leninakan
1956	SKIF Jerevan
1957	SKIF Jerevan
1958	Tekstilschik Leninakan
1959	Tekstilschik Leninakan
1960	Stroitel Jerevan
1961	Himik Kirovokan
1962	Motor Jerevan
1963	Lernagorz Kafan
1964	Aeroflot Jerevan
1965	Motor Jerevan
1966	Himik Jerevan
1967	Elektrotehnik Jerevan
1968	Araks Jerevan
1969	Motor Jerevan
1970	Motor Jerevan
1971	SKIF Jerevan
1972	SKIF Jerevan
1973	Aragac Leninakan
1974	SKIF Jerevan
1975	Kotaik Abovyan
1976	Kotaik Abovyan
1977	Kotaik Abovyan
1978	Kanaz Jerevan
1979	SKIF Jerevan
1980	Metroschin Jerevan
1981	MBVD Jerevan
1982	Metroschin Jerevan
1983	SKIF Jerevan
1984	Motor Jerevan
1985	Impuls Diligan
1986	Schweinik Spitak
1987	Iskra Jerevan
1988	Kumairi Leninakan
1989	Almast Jerevan
1990	  ismeretlen
1991	  ismeretlen

A függetlenné válás után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Örmény labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Örmény labdarúgás